Monica Bleibtreu, een Oostenrijks actrice
 Moritz Bleibtreu, een Duits acteur, zoon van Monica